Кванти́ли распределе́ния Стью́дента (коэффициенты Стьюдента) — числовые характеристики, широко используемые в задачах математической статистики, таких как построение доверительных интервалов и проверка статистических гипотез.

Определение 
Пусть  — функция распределения Стьюдента  с  степенями свободы, и . Тогда -квантилью этого распределения называется число  такое, что
 .

Замечания 
 Прямо из определения следует, что случайная величина, имеющая распределение Стьюдента с  степенями свободы, превышает значение  с вероятностью  и не превышает его с вероятностью .
 Функция  строго возрастает для любого . Следовательно, определена её обратная функция , и
 .
 Функция  не имеет простого представления. Однако, возможно вычислить её значения численно.
 Распределение  симметрично. Следовательно,
 .

Таблица квантилей 
Нижеприведённая таблица получена с помощью функции tinv  пакета MATLAB. Чтобы получить значение , необходимо найти строку, соответствующую нужному , числу степеней свободы, рассчитываемому по формуле , и колонку, соответствующую нужному . Искомое число находится в таблице на их пересечении.
Если необходимо использовать , не приведённое в таблице, то значения можно получить в табличных редакторах (в Excel функия СТЬЮДРАСПОБР; в LibreOffice — TINV). Кроме того, не следует путать запись  и . Во второй записи, которая очень часто приводится в качестве ответа, речь идёт о величине «p=1-».

Пример 
  (=0,2, k=4);
  (=0,8, k=4).

См. также 
 Средняя квадратическая погрешность
 Доверительный интервал для математического ожидания нормальной выборки

Математическая статистика
Математические таблицы